Риопар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-дель-Сегура. Занимает площадь 81 км². Население — 1 486 человек (на 2010 год). Расстояние — 118 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Riópar
 Portal no oficial del pueblo de Riópar
 
 Portal turístico de la Sierra del Segura
 Parroquia del Espíritu Santo de Riópar
 Maderas Nobles de la Sierra de Segura
 Artesanía de Riópar
 
 Asociación cultural "Sierra del Agua"
 

Муниципалитеты Альбасете